Magdalenense es un gentilicio que puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas 
 Argentina
 Magdalena, partido de la provincia de Buenos Aires.
 Magdalena, localidad cabecera del partido bonaerense homónimo.

 Colombia
 Magdalena, departamento.

 México
 Magdalena de Kino, municipio en el estado de Sonora.